Nīkā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Nekā (vattendrag, lat 36,83, long 53,22), Mazandaran, 
 Nekā (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar